Колонија Бенито Хуарез има више значења:

 Колонија Бенито Хуарез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез, Колонија Зуњига (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез, Ла Лома де ла Круз (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез, Ел Поскелите (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез, Ла Ринконада (Чилкваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Тула де Аљенде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Закуалтипан де Анхелес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез, Еусебио Арсе (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез, Лазаро Карденас дел Рио (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез, Лос Чаркос (Коенео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез, Чапитиро (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Мијакатлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Тепостлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Сан Мартин де лос Кансекос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Санта Круз Сосокотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Сантијаго Лаољага), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Солтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Јевалтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез, Тезојо (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Алпатлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Виља Алдама), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез, Ел Тулиљо (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез, Којотес (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Колонија Бенито Хуарез, Сан Игнасио (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику